Jacques Duclercq (1420-1501), chroniqueur français, conseiller de Philippe III de Bourgogne ;
 Paul Duclercq (1879-1949), homme politique français.